Goniodidae är en familj av insekter. Goniodidae ingår i ordningen djurlöss, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Djurlöss
Goniodidae